Čelovce ist der Name folgender Orte:

 Čelovce (Veľký Krtíš), Okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj, Slowakei
 Čelovce (Prešov), Okres Prešov, Prešovský kraj, Slowakei